Stenshagen ist der Familienname folgender Personen:

 Mattis Stenshagen (* 1996), norwegischer Skilangläufer
 Thea Stenshagen (* 1984), norwegische Snowboarderin